El término Lionheart puede referirse a:

Gente 
 Ricardo Lionheart, un nombre para Ricardo I de Inglaterra.
 Dan Wheldon (1978-2011), piloto de carreras apodado "Lionheart".
 Lion-Heart, apodo del kickboxer profesional inglés Abdul Ali (nacido en 1969), también conocido como Ali Jacko.
 Lionheart, apodo de Anthony Smith (nacido en 1988), un artista marcial mixto.
 Lionheart, un antiguo nombre de anillo del luchador profesional Chris Jericho.
 Lionheart (luchador) (1982-2019), nombre en el ring del luchador profesional británico Adrian McCallum.

Música 
 Lionheart, banda de hard rock británica.
 Lionheart, banda de hardcore punk estadounidense.
 Lionheart Music Group, un sello discográfico.

Álbumes 
 Lion Heart (álbum), del grupo de chicas surcoreanas Girls 'Generation, 2015
 Lionheart (Álbum Saxon), 2004.
 Lionhearts, álbum de Maddy Prior, 2003.
 Lionheart, álbum de Noel Richards, 1989.
 Lionheart (álbum de Kate Bush), 1978.

Canciones 
 "Lionheart", de Demi Lovato en su álbum de 2015 Confident.
 "Lionheart", de Battle Beast en su álbum de 2015 Unholy Savior.
 "Lionheart", de Blind Guardian en su álbum de 2006 A Twist in the Myth.
 "Lionheart", de PUP en su álbum homónimo de 2013 PUP.
 "Lion Heart (canción)", de Girls 'Generation
 "Lion Heart", de la banda suiza de heavy metal Krokus de su álbum de 1995 To Rock or Not to Be.
 "Heart of a Lion" (canción), canción de 1986 lanzada en 2004 por Judas Priest, del álbum Metalogy.

Cine y televisión 
 Heart of a Lion, una película finlandesa de 2013.
 Lionheart (película de 1987), una película dirigida por Franklin J. Schaffner y producida por Francis Ford Coppola.
 Lionheart (película de 1990), una película protagonizada por Jean-Claude Van Damme.
 Lionheart (película de 2016), un cortometraje de boxeo estadounidense.
 Lionheart (película de 2018), un largometraje nigeriano dirigido por Genevieve Nnaji.
 Lion's Heart, una película de Hong Kong de 1972
 Lion.Hearts, una serie de televisión en chino de 2009
 "Lionheart", el primer episodio de Power Rangers Wild Force.

Literatura 
 Lionheart, un personaje de Marvel Comics.
 Lionheart, un personaje de DC Comics en el crossover "Bloodlines".
 Lionheart, una serie cómica de Tom Stazer, que aparece en la serie Critters de Fantagraphics Books.
 Lionheart, una novela histórica de la autora estadounidense Sharon Kay Penman sobre la vida de Ricardo I de Inglaterra.
 The Brothers Lionheart, una novela de fantasía para niños de Astrid Lindgren.

Videojuegos 
 Lionheart (videojuego), un videojuego de género de plataformas de 1993.
 Lionheart: Legacy of the Crusader, un videojuego de 2003.
 Lionheart: Kings' Crusade, un videojuego de 2010.